Miler ist der Familienname folgender Personen:

 Isolde Miler (* 1940), österreichische Schauspielerin
 Zdeněk Miler (1921–2011), tschechischer Zeichentrickfilmer und Kinderbuchillustrator